Афганская война может означать:

 «Афганская война» — российский сериал (премьера в 2009-м году).
 Афганская война (1979—1989) — военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан.